algemeen en ook in de politiek als tegenstelling van de generalist
 in de geneeskunde: een arts met een bepaald medisch specialisme
 in de ecologie: een specialist (ecologie) is een soort met een smalle ecologische amplitude, het tegengestelde van ubiquist
 in de biologie: voedselspecialist, een specialist op het gebied van voedselkeuze, een tegenstelling tot omnivoor